

Новеньке — село, Західноказахстанська область, Байтерецький район

Новеньке — село, Локтівський район, Алтайський край

Новеньке — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Новеньке — село, Сумська область, Сумський район
 Новеньке — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район